Stenhammar ist der Familienname folgender Personen:

Ernst Stenhammar (1859–1927), schwedischer Architekt
Fredrika Stenhammar (1836–1880), schwedische Opernsängerin
Johan Stenhammar (1769–1799), schwedischer Poet
Wilhelm Stenhammar (1871–1927), schwedischer Komponist, Pianist und Dirigent

Stenhammar steht außerdem für:

(15239) Stenhammar, ein Asteroid des Hauptgürtels
Schloss Stenhammar, königliches Schloss in der schwedischen Gemeinde Flen